Cras puede referirse a: 

 Cras, comuna francesa situada en Isère.
 Cras, comuna francesa situada en Lot.